El Huamuche kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Huamuche, Oaxaca, Santiago Ixtayutla, 
 El Huamuche, Chiapas, Mapastepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar